Cerami – comune italiano
Aisha Cerami – attrice
Matteo Cerami – regista e sceneggiatore
Pino Cerami – ciclista
Vincenzo Cerami – scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e poeta
Villa Cerami – sede della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania